Sintagma „Meritul Cultural” se poate referi la una din următoarele distincții:
Ordinul „Meritul Cultural”, distincție din România
Medalia „Meritul Cultural”, distincție din România
, distincție din Monaco
, distincție din Polonia